Рэйчел Шелли (, род. 25 августа 1969, Суиндон, Великобритания) — английская актриса. Росла в Лондоне, в Ноттинг-Хилле. Окончила Шеффилдский университет, где изучала язык и драматическое искусство. Рост — 173 см.

Рэйчел начала свою карьеру, появляясь на телевидении и играя в театре. Она была номинирована на несколько наград за роль в фильме «Лагаан: Однажды в Индии» (Lagaan). Это привлекло внимание американской аудитории.

В основном Шелли работает в Голливуде, в свободное от работы время она возвращается в свой дом, в Ноттинг-Хилл.

Наибольшей популярности добилась снимаясь в телепроекте Секс в другом городе (The L word), где играла Хелену Пибоди, дочь миллионерши Пегги Пибоди, владелицу киностудии, и одну из директоров арт-центра, в котором работала Бетт.

Личная жизнь 
Состоит в отношениях со сценаристом Мэттью Паркхиллом. В 2009 году у пары родилась дочь.

Фильмография

Примечания 

 

  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Актрисы телевидения Великобритании